Сэм Уиннал (); 19 января 1991, Вулвергемптон, Англия) — английский футболист, полузащитник клуба «Шеффилд Уэнсдей».

Клубная карьера 
Уиннал начал свою профессиональную карьеру в клубе одного из низших дивизионов — «Херефорде». В «Херефорде» сыграл несколько матчей, после чего перешёл в 2010 году в «Бёртон Альбион»

За «Бёртон» Сэм провёл 12 матчей, в которых забил 7 мячей в ворота соперников. Этим выступлением заинтересовал скаутов из «Вулверхэмптона».

Летом 2011 года Сэм Уиннал перешёл в «Вулверхэмптон», где провёл всего лишь 1 матч (на кубок) в составе.

С начала сезона 2014/15 выступает за клуб «Барнсли».

Позиция на поле 
Уиннал играет на позиции чистого нападающего. В Англии его сравнивают с легендарным Аланом Ширером.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Барнсли»

Футболисты Англии
Игроки ФК «Бертон Альбион»
Игроки ФК «Херефорд Юнайтед»
Игроки ФК «Инвернесс Каледониан Тисл»
Игроки ФК «Шрусбери Таун»
Игроки ФК «Сканторп Юнайтед»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Дерби Каунти»